Qualità – in filosofia, descrizione di una o più proprietà, contingenti o permanenti, riferite al modo d'essere di un ente
 Qualità – nel linguaggio economico e gestionale, conformità ai requisiti
 Qualità dei dati – in statistica, aderenza dei dati rilevati alla realtà concreta che si vuole misurare
 Qualità del software – in informatica, misura in cui un software soddisfa le aspettative in rapporto al suo funzionamento e alla sua struttura interna
 Qualità di vita – il benessere di uno o più individui in un habitat
 Qualità del servizio o QoS – nelle telecomunicazioni, i parametri usati per caratterizzare la qualità del servizio offerto dalla rete
 Qualità – negli scacchi, differenza di valore tra un alfiere o un cavallo e una torre